159826 Knapp – asteroide della fascia principale

Persone 
Alexis Knapp – attrice statunitense
Beau Knapp – attore statunitense
Florence Knapp – supercentenaria statunitense
Georg Christian Knapp – teologo tedesco
Georg Friedrich Knapp – economista tedesco 
Giovanni Knapp – ciclista su strada italiano
Greg Knapp – ex giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
John Merrill Knapp – musicologo e accademico statunitense
Karin Knapp – tennista italiana
Lubomír Knapp – calciatore cecoslovacco
Robert Knapp – attore statunitense
Siegfried Knappe – ufficiale tedesco
Tony Knapp – allenatore di calcio e calciatore inglese